Kaiser betyder Kejsare på tyska och kan syfta på:

Personer med efternamnet Kaiser 
 Bo Kaiser (född 1930), svensk seglare
 Bo P. Kaiser (1917–2006), svensk näringslivspersonlighet och roddare
 Erich Kaiser (1871–1934), tysk geolog
 Franz Heinrich Kaiser (1891–1962), tysk astronom
 Frederik Kaiser (1808–1872), nederländsk astronom
 Georg Kaiser (1878–1945), tysk dramatiker
 Gert Kaiser (1925–1999), svensk racerförare
 Henry J. Kaiser (1882–1967), amerikansk industrialist
 Ingolf Kaiser (född 1936), tysk-svensk målare och skulptör
 Natasha Kaiser-Brown (född 1967), amerikansk friidrottare
 Otto Kaiser (1901–1977), österrikisk konståkare
 Roland Kaiser (född 1952), tysk sångare
 Sissi Kaiser (1924–2006), svensk skådespelare
 Stien Baas-Kaiser (född 1938), nederländsk hastighetsåkare på skridskor
 Tomas Kaiser (född 1956), svensk racerförare

Tyska efternamn
Svenska efternamn